Baal steht für:

Orte:
 Baal (Hückelhoven), Stadtteil von Hückelhoven
 Baal (Tremelo), Stadtteil von Tremelo in Belgien
 eine Bauerschaft der Gemeinde Weeze

Mythologie:
 Baal (Gott) (auch Baʿal), ein ursprünglich in Syrien verehrter kanaanäischer Wetter- und Fruchtbarkeitsgott
 Baal (Dämon), ein Dämon in der christlichen Mythologie

Theaterstücke und Filme:
 Baal (Brecht), ein Theaterstück von Bertolt Brecht
 Baal (Cerha), eine Oper von Friedrich Cerha nach Brechts Theaterstück
 Baal (1990), ein Musical von Faruk Piragic
 Baal (1970), eine Verfilmung des brechtschen Theaterstücks von Volker Schlöndorff (1970)
 Baal (1982), eine Verfilmung des brechtschen Theaterstücks von Alan Clarke mit David Bowie
 Baal (2004), ein Film von Uwe Janson
 Ba’al – Das Vermächtnis des Sturmgottes, ein Spielfilm (USA/Kanada 2008)

Musik:
 Baal (Band), eine japanische Industrial-/Electro-Band
 BA'AL, eine deutsche Hardcore/Metal-Band
 Baal (EP), eine EP von David Bowie mit Liedern für den Film von 1982

Sonstiges:
 BAAL (Zeitschrift), Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises
 Ba’al, ein Charakter in der Science-Fiction-Serie Stargate.
 Baal, ein Endgegner in dem Computerspiel Diablo
 Baal Schem Tov (hebräisch für ‚Herr des guten Namens‘), der Beiname des Mystikers Rabbi Israel ben Elieser

Baal ist der Familienname folgender Personen:
 Amadou Ciré Baal (* 1951), senegalesischer Sportschütze
 Harald Baal (* 1963), deutscher Kommunalpolitiker
 Jan van Baal (1909–1992), niederländischer Ethnologe und Gouverneur von Niederländisch-Neuguinea (1953–1958)
 Johann Baal (1657–1701), deutscher Komponist des Barocks
 Karin Baal (* 1940), deutsche Schauspielerin
 Ludovic Baal (* 1986), Fußballspieler aus Französisch-Guayana
 Sandy van Baal (* 1977), deutsche Politikerin (FDP)

Baal ist der Vorname folgender Person:
 Baal Müller (* 1969), deutscher Autor und Verleger

Siehe auch:
 Bahl
 Bal